Ženská čtyřhra China Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic.
Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Matteková-Sandsová nehraje v důsledku dlouhodobého zranění kolena a také Šafářová se odhlásila pro zranění zápěstí.

Vítězem se stal nejlepší světový tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal maďarsko-české turnajové čtyřky Tímeu Babosovou s Andreou Hlaváčkovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly devátou společnou trofej. Hingisová vybojovala šedesátý čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čanovou to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství. Vítězky prodloužily sérii neporazitelnosti na osmnáct utkání. Naopak poražené finalistky ukočnily šňůru jedenácti vyhraných zápasů a s Hingisovou a Čanovou prohrály i v třetím vzájemném zápase.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (finále)
  Kateřina Siniaková /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2017